Rivière Déception peut se référer à:

Toponymes

Rivière Déception, un affluent de la baie Déception laquelle se déverse dans le détroit d'Hudson. La rivière Déception coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Déception Est, un affluent de la rivière Déception. La rivière Déception Est coule dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Déception (rivière aux Rats), un affluent de la rivière aux Rats, traversant le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Deception (rivière) (), affluent de la rivière Otira, du district de Grey dans la région de la West Coast dans l’Ile du Sud.